Boba Fett, personaggio di Guerre stellari
Jango Fett, personaggio di Guerre stellari
Cassus Fett, personaggio di Guerre stellari

Altri progetti